Картер, Сидни:
 Картер, Сидни (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Картер, Сидни (1915—2004) — английский поэт, автор песен и фольклорист.
 Картер, Сид (1916—1978) — английский футболист.